Mesa kan syfta på:
 Mesa (kemi)  – en restprodukt
 Mesa (landform) – en typ av platåberg
 Mesa (programspråk)
 Mesa (kung) (800-talet f.Kr.), en kung i Moabitiska kungariket 800-talet f.Kr.

Geografi

Antarktis 

 Mesa (ö),

Frankrike 

 Mèze, departementet Hérault i regionen Occitanien,

Mexiko 

 Mesa del Sauz, ort, Querétaro Arteaga, Jalpan de Serra,

USA 

 Mesa, ort, Arizona
 Mesa County, Colorado,